Tenma, du nom de la constellation de Pégase en japonais, est l’un des personnages principaux des manga Saint Seiya: Next Dimension et Saint Seiya: The Lost Canvas. C’est le Chevalier de bronze de Pégase de cette époque. Tenma est un jeune garçon orphelin d’ascendance japonaise mais vivant dans l’Europe du  (en Italie dans Saint Seiya: The Lost Canvas). Il est le meilleur ami d’Alone (la future réincarnation d’Hadès). 

Dans Saint Seiya: Next Dimension (suite officielle et canonique du manga Saint Seiya), il empêche Shion et Dohko d’attaquer Alone. Monté sur son cheval nommé Pegasus, il s’enfuit avec son ami en laissant tomber un tonneau. Ce faisant il mène Alone sans le savoir vers le mausolée où ce dernier se fera posséder par le dieu des enfers. Croyant laisser son ami en sûreté, il revient chercher la boîte de Pandore qu’il a laissée tomber aux pieds des deux Chevaliers d'Or, et découvre que celle-ci contient en fait l’Armure de Pégase dont il ignorait l'existence.  En regardant dans le Silver Cloth de la coupe, ce qui montre l'avenir, Tenma découvre être la réincarnation de Pegasus Seiya.
Plus tard, Tenma avec Shun d'Andromède, à travers les douze maisons du zodiaque (il en existe 13) protégés par 12 des 13 Chevalier d'Or du .

Dans Saint Seiya: The Lost Canvas (spin-off), c’est un enfant solitaire et bagarreur, mais plein de bonne volonté. Il sauve son village d’une inondation en brulant son cosmos. Remarqué par Dohko qui recherchait la réincarnation d’Hadès dans la région, il est persuadé de compléter sa formation au Sanctuaire. Il y retrouve d’ailleurs Sasha, son autre amie d'enfance, qui n’est autre que la réincarnation d’Athéna. Deux ans plus tard, après une formation supervisée par le Chevalier d’Or de la Balance, il reçoit en récompense l’Armure de Pégase. À la suite de l'émergence des Spectres d’Hadès dans sa région natale, il participe à un raid avec d’autres Chevaliers. Il découvre avec effroi que son village a été dévasté par les légions du dieu des enfers et qu’Alone n’est autre qu’Hadès. Il est tué par Hadès et son âme, qui est protégée par une bénédiction placée sur le bracelet de fleurs qui lui a été offert par Athéna, est retenue prisonnière aux enfers. Il est secouru par Yato, le Chevalier de bronze de la Licorne, et Yuzuriha.

Références 

Chevaliers de Bronze